Вулиця Альохіна — назва вулиць у деяких населених пунктах України та Росії.

Вулиця Альохіна — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Вулиця Альохіна — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Альохіна — вулиця в місті Кривий Ріг.

Вулиця Альохіна — вулиця в місті Волгоград.

Див. також 
 Альохіна
 Альохіно

Вулиці, названі на честь людей